La famille Couraye du Parc est une famille subsistante de la noblesse française originaire de Granville (Manche), anoblie en 1778. Elle compte parmi ses membres des capitaines corsaires, des armateurs et négociants ainsi qu'un maire de Granville.

Personnalités 
 Jacques Couraye du Parc (1644-1723), capitaine corsaire granvillais ayant participé à la guerre de la Ligue d'Augsbourg. 
 Thomas Couraye du Parc (1673-1740), fils de Jacques, capitaine corsaire et armateur granvillais ayant participé à la guerre de Succession d'Espagne. 
 Léonor-François Couraye du Parc (1719-1754), fils de Thomas, sieur du Parc ; il arme plusieurs corsaires pendant la guerre de Succession d'Autriche . 
 François Léonor Couraye du Parc (1746-1818), fils de Léonor-François, écuyer, sieur du Parc, subdélégué de l'intendant de Caen, lieutenant de police, conseiller du roi, maire et à ce titre vicomte de Granville avant la Révolution, puis président du conseil général de la Manche, président de canton, président du tribunal de première instance de Coutances puis de Saint-Lô et juge de paix à Montmartin-sur-Mer.
 Charles Gaud Couraye du Parc (1775-1861), fils de François-Léonor, conseiller de préfecture à Saint-Lô.
 Léonor Charles Julien Couraye du Parc (1820-1893), fils de Charles, juge suppléant à Coutances, peintre et maire d'Annoville.

Armes 
 D’azur au cheval d’or accompagné de trois quintefeuilles de même posées 2 et 1, au chef aussi d’or chargé de trois roses de gueules.

Hommages 
 Une espèce d'Insecte Coléoptère de la famille des Histeridae, Halacritus courayei, originaire d'Égypte, a été dédiée à Léonor-François Couraye du Parc (1719-1754) par l'entomologiste français Yves Gomy en 2004.

Références

Annexes

Bibliographie 
 Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du , tome 12, p.120-121 Couraye du Parc

Articles connexes 
 Liste des familles subsistantes de la noblesse française (A à K)
 Liste des familles de la noblesse française d'Ancien Régime (A à K)
 Corsaires granvillais

Famille noble française
Famille noble normande